Owens est un nom propre anglais.

Patronyme 

 Adekemi Owens, alias Kem, chanteur de soul et de jazz américain ;
  ;
 Barbara Owens (1934-2008), femme de lettres américaine, auteure de littérature policière et de science-fiction ;
 Bill Owens (1950-), homme politique américain, gouverneur de l'État du Colorado ;
 Billy Owens (1969-), joueur de basket-ball américain ;
 Bonnie Owens (1929-2006), chanteuse country américaine ;
 Buck Owens (1929-2006), chanteur et guitariste country américain ;
 Candace Owens, commentatrice politique conservatrice américaine ;
 Carol Owens (1971-), joueuse de squash néo-zélandaise ;
 Chris Owens (1961-), acteur canadien ;
 Christopher Owens (1979-), auteur-compositeur-interprète américain ;
 Gary Owens (1934-2015), acteur américain ;
 Geoffrey Owens (1961-), acteur américain ;
 Jesse Owens (1913-1980), athlète afro-américain ;
  ;
 Larry Owens (1983-), joueur de basket-ball américain ;
 Larry Owens, comédien, acteur, écrivain et chanteur américain ;
 Louis Owens (1948-2002), écrivain américain ;
  (1941l), chanteuse américaine (The Shirelles) ;
  ;
 Terrell Owens (1973-), joueur de football américain ;
 Terry Winter Owens (1941-2007), compositrice et professeur de musique américaine ;
 Tim "Ripper" Owens (1967-), chanteur de heavy metal américain ;
 .

Toponyme 

 Lac Owens, lac asséché de l'est de la Californie ;
 vallée de l'Owens, vallée aride en Californie du Sud ;
 Owens, rivière de Californie du Sud.

Patronyme anglais
Toponymie américaine